Abse ist der Familienname folgender Personen:

 Dannie Abse (1923–2014), walisischer Schriftsteller
 Leo Abse (1917–2008), walisischer Anwalt, Politiker und Buchautor